Meantime – album degli Helmet del 1992
 Meantime – singolo dei Porcupine Tree del 2009